

Моравиця () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Мездра.
 Моравиця () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Антоново.

Моравиця — місто в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Моравиця — гміна в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Моравиця — село в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства

Див. також 
 Моравіца — село у повіті Тіміш в Румунії.
 Моравіца — комуна у повіті Тіміш в Румунії.